Guanghua kan syfta på följande platser:

Kina 

 Laohekou (ort i Kina), Hubei, 
 Guanghua Lisuzu Yizu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar